Власотинце () — населённый пункт городского типа в Сербии. Центр одноимённой общины в Ябланичском округе.

История

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в городе проживало 16212 человек (15894 серба, 213 цыган и другие).

Религия 
Храм Сошествия Святого Духа — центр Власотиначского архиерейского наместничества Нишской епархии Сербской православной церкви

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Сербии